Bánov est un toponyme qui peut désigner :

Bánov, une commune du district de Nové Zámky, dans la région de Nitra.

Bánov, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.